Werner-Heisenberg-Schule steht für:

 Werner-Heisenberg-Schule (Leipzig), Sachsen
 Werner-Heisenberg-Schule (Rüsselsheim), Landkreis Groß-Gerau, Hessen

Siehe auch:
 Werner-Heisenberg-Gymnasium